Па́вел Я́ковлевич Матве́ев (1 декабря 1915, дер. Полянское ныне Сосновского района Нижегородской области — 10 марта 1945, недалеко от Варшавы) — Герой Советского Союза, командир отряда 11-го гвардейского авиационного полка дальнего действия (62-я авиационная дивизия дальнего действия, 6-й авиационный корпус дальнего действия), гвардии майор.

Биография 
Родился в деревне Полянское ныне Сосновского района Нижегородской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Работал бетонщиком на строительстве Горьковского автозавода. Затем был возчиком в городе Дзержинске, по вечерам учился на курсах шофёров. Потом работал шофёром и без отрыва от производства учился в аэроклубе.

В 1938 году был призван в Красную Армию и направлен в военное авиационное училище. В 1940 году вступил в ВКП(б). По окончании училища в 1940 году служил в частях бомбардировочной авиации. В боях Великой Отечественной войны — с июля 1941 года. В начале войны был командиром экипажа в полку дальних бомбардировщиков, а с 1943 года — командиром отряда. Бомбил железнодорожные узлы и аэродромы под Сталинградом, в Анапе, Крыму, Брянске, Орле, Карачеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепропетровске.

К сентябрю 1943 года гвардии капитан Матвеев совершил 239 боевых вылетов на бомбардировку важных объектов в тылу врага, скоплений его войск. Затем были боевые вылеты на бомбардировку объектов врага в Польше и Германии. Участвовал в разгроме немцев под Ленинградом и в Прибалтике. Его экипаж за время войны разбросал за линией фронта два с половиной миллиона листовок, адресованных немецким солдатам и жителям оккупированных районов.

10 марта 1945 года инспектор-лётчик по технике пилотирования 22-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии гвардии майор Матвеев трагически погиб при выполнении служебных обязанностей в катастрофе самолёта в районе села Меня (50 км восточнее Варшавы). Похоронен в городе Бресте, в братской могиле в городском парке имени 1 Мая.

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Матвееву Павлу Яковлевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3377).

Награждён ещё одним орденом Ленина, медалями.

Память 
На родине в селе Сосновское Нижегородской области на Алле Героев установлен бюст.

Литература 
 
 Горнева Р. Н. / Город Дзержинск: Экскурсионный очерк. — Горький: Волго-Вятское книжное изд., 1985. — 127 с.
 Шальнов С. М. / Дзержинск — наш дом. — Н. Новгород: Издательство «Литера», 1999. — 160 с.
 Тюльников Л. К., Басович Я. И. Герои Советского Союза — горьковчане. — Горький, 1981.

Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в авиакатастрофах в Польше
Похороненные в парке 1 Мая (Брест)